Касвил има више значења:
 Касвил (Западна Вирџинија)
 Касвил (Висконсин)
 Касвил (Мисури)
 Касвил (Пенсилванија)